

Informatica 
 MM2 – registro dell'architettura IA-32

Trasporti 
 MM2 – Linea M2 (metropolitana di Milano)
 MM2 – linea del Metrò del Mare

Altro 
 mm2 – simbolo del millimetro quadrato

 MM2 – abbreviazione di Machete Mixtape, vol. 2